Суперкубок Албании 2008 () — 15-й розыгрыш Суперкубка Албании, в котором встречались чемпион страны сезона 2007/08 тиранское «Динамо» и обладатель Кубка Албании 2007/08 «Влазния». Встреча состоялась 17 августа 2008 года в Тиране, на стадионе Кемаль Стафа.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Албании 2008 на сайте footballdatabase.eu

2008
Матчи ФК «Динамо» Тирана
Албания
Спорт в Албании в 2008 году
События 17 августа
Август 2008 года
Спортивные соревнования в Тиране